Buzancy puede referirse a:

 Buzancy, comuna de Aisne (Francia).
 Buzancy, comuna de Ardenas (Francia).